Danilov (Danílov), Danilova (Danílova), Danylov:
 Aleksandra (Dionís'yevna) Danílova (1903, Peterhof - 1997, Nueva York), una profesora y bailarina.
 Boris Danilov (* 1954), un deportista soviético.
 Endel (Eduard) Taniloo, né Danilov (* 1923, Tartu), un escultor de Estonia.
 Nika Roza Danílova (* 1989, Phoenix), una cantante y compositora.
 Yuri Danilov (1866-1937), un general ruso.